Fiodor Vassilievitch Koudriachov (en ), né le  à Mamakan, en RSFS de Russie (Union soviétique) est un footballeur international russe qui évolue au poste de défenseur central à Antalyaspor.

Biographie 

Son contrat avec le Rubin Kazan est résilié en janvier 2019.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du FK Khimki
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du Tom Tomsk
Joueur de l'Akhmat Grozny
Joueur du FK Rostov
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur de l'Istanbul Başakşehir
Joueur du FK Sotchi
Joueur de l'Antalyaspor
Naissance en avril 1987
Naissance dans l'oblast d'Irkoutsk
Naissance en RSFS de Russie